Euro Hockey Tour – cykl międzynarodowych turniejów w hokeju na lodzie
 Event Horizon Telescope – interferometr badający czarne dziury